Фок (, Phokos, Phocus) в древногръцката митология може да се отнася за:

 Фок (син на Орнитион), коринтец, син на Орнитион, внук на Сизиф
 Фок (митология), син на Еак, полу-брат на Пелей и Теламон
 Фок (Йония), епоним на Фокия
 Фок (Беотия), баща на Калироя

Други:

 Фокион († 318 пр.н.е.), атински политик
 Фок, морски термин